Tisza Lajos (1798–1856) politikus, országgyűlési követ, Bihar vármegyei alispán, majd főispáni helytartó
 Tisza Lajos (1832–1898) politikus, országgyűlési képviselő, Bihar vármegyei főispán (1867), közmunka- és közlekedésügyi miniszter (1871–1873), a király személye körüli miniszter (1892–1894)
 Tisza Lajos (1879–1942) politikus, felsőházi tag

Jegyzetek